Medal Copleya (ang. Copley Medal) – nagroda przyznawana przez Towarzystwo Królewskie w Londynie (ang. Royal Society of London) za „trwałe, wybitne osiągnięcia w dowolnej dziedzinie nauki”. Obecnie w latach parzystych przyznawana za osiągnięcia w naukach fizycznych i w latach nieparzystych w naukach biologicznych.  Jest to najstarsza i najbardziej prestiżowa nagroda przyznawana przez Towarzystwo. Nazwa wyróżnienia pochodzi od jednego z członków – Godfreya Copleya, zamożnego ziemianina, który w XVIII wieku ufundował nagrodę pieniężną w wysokości 5000 funtów szterlingów.

Reguły i zwyczaje przyznawania 
Przyznawana od 1731 roku, zwykle corocznie, choć w XVIII i XIX wieku zdarzały się lata bez nagrodzonych. Zazwyczaj otrzymuje ją jedna osoba, choć bywała wręczana dwóm lub nawet trzem osobom w tej samej edycji. Jest kilka przypadków nagrodzenia więcej niż raz tej samej osoby; dwukrotnie Medal otrzymali:
 Stephen Gray (1731 i 1732),
 John Canton (1751 i 1764),
 John Herschel (1821, z Sabine’em i 1847, samodzielnie), 
 Michael Faraday (1832, z Poissonem i 1838, z Gaussem),

John Theophilus Desaguliers jako jedyny otrzymał Medal trzykrotnie (1734, 1736 i 1741).

Do 2021 roku Medal otrzymały łącznie 274 osoby, w tym dwie kobiety: Dorothy Crowfoot Hodgkin (1976) i Jocelyn Bell Burnell (2021).

W 2021 roku pieniężna część nagrody wynosiła 25 tys. funtów brytyjskich.

Laureaci

Medal Copleya a inne nagrody

Nagroda Nobla 
Przeszło pięćdziesiąt razy zdarzało się, że Medal Copleya otrzymywali nobliści – ówcześni lub późniejsi, z trzech różnych dziedzin (fizyka, chemia, medycyna z fizjologią). Poniżej przykłady pogrupowane według dziedzin noblowskich.

Fizyka (17 przypadków)

Chemia (20 przypadków)

Medycyna z fizjologią (18 przypadków)

Nagrody matematyczne 

Medal Copleya jest przyznawany także za badania w tych dziedzinach, które nie są objęte Nagrodami Nobla, np. w matematyce. Medal Copleya otrzymywali laureaci najwyższych wyróżnień matematycznych jak Nagroda Abela czy starszy Medal Fieldsa i jeszcze starszy Medal Sylvestera; przykłady to:
 1947: Godfrey Harold Hardy (Medal Sylvestera 1940),
 1954: Edmund Whittaker (Medal Sylvestera 1931),
 1958: John Edensor Littlewood (Medal Sylvestera 1943),
 1988: Michael Atiyah (Medal Fieldsa 1966, Nagroda Abela 2004),
 2017: Andrew Wiles (Nagroda Abela 2016).

Inni wybitni matematycy odznaczeni Medalem Copleya to np. Edward Waring (1784), Siméon Denis Poisson (1832), Carl Friedrich Gauss (1838), Jacques Charles François Sturm (1840), James Joseph Sylvester (1880), Arthur Cayley (1882), Karl Weierstrass (1895) i Felix Klein (1912).

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Medal Copleya na stronie Towarzystwa Królewskiego

Nagrody Towarzystwa Królewskiego w Londynie